Dit is een (onvolledige) lijst van Nederlandse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A 
Iris Achterhof
Liv Aerts
Céline Agema
Jamie Altelaar
Jolina Amani

B 
Selena Babb
Chantal Baghuis
Jill Baijings
Eshly Bakker
Linda Bakker
Wen-Yue Bauwens
Lineth Beerensteyn
Maxime Bennink
Mandy van den Berg
Dyanne Bito
Merel Bormans
Rachel de Bruijn
Dominique Bruinenberg
Marije Brummel
Sheila van den Bulk

C 
Lieske Carleer
Annabelle Carroll
Kerstin Casparij
Sophie Cobussen
Emma Coolen

D 
Anouk Dekker
Isa Dekker
Nikée van Dijk
Kim Dolstra
Chanté Dompig
Merel van Dongen
Daniëlle van de Donk
Laura Du Ry
Jill Duijzer

E 
Damaris Egurrola
Lakeesha Eijken
Kika van Es
Gaby Esajas
Kim Everaerts
Nangila van Eyck

F 
Sisca Folkertsma

G 
Nathalie Geeris
Kelsey Geraedts
Melanie Gerrits
Loes Geurts
Esmee de Graaf
Stefanie van der Gragt
Evy van Griensven
Jackie Groenen
Merel Groenen

H 
Nadine Hansen
Félicienne Harteveld-Minnaar
Amber van Heeswijk
Jade Heida
Claudia van den Heiligenberg
Michelle Hendriks
Bodil van den Heuvel
Petra Hogewoning
Saskia Holwerda
Anouk Hoogendijk
Elze Huls

I 
Julia Ibes

J 
Ellen Jansen
Lotte Jansen
Sofieke Jansen
Dominique Janssen

K 
Inessa Kaagman
Lotje de Keijzer
Danique Kerkdijk
Joy Kersten
Imke Kessels
Annemieke Kiesel-Griffioen
Anouk van der Klooster
Anna Knol
Daphne Koster

L 
Milou Leendertse
Vanity Lewerissa
Vita van der Linden
Jolet Lommen
Lobke Loonen
Corina Luijks
Desiree van Lunteren

M 
Demi ter Maat
Lieke Martens
Rkia Mazrouai
Elise Meijerink
Manon Melis
Tessel Middag
Vivianne Miedema
Liesbeth Migchelsen
Félicienne Minnaar
Myrthe Moorrees
Kim Mourmans
Marthe Munsterman

N 
Rachel van Netten
Aniek Nouwen
Shania van Nuland

O 
Charetha Okken
Nienke Olthof
Ravalcheny van Ommeren

P 
Vera Pauw
Niekie Pellens
Marlous Pieëte
Pascalle Pomper

R 
Maaike Rahms
Lucienne Reichardt
Britt Renzen
Chantal de Ridder
Pia Rijsdijk
Mijke Roelfsema
Mirte Roelvink
Jill Roord

S 
Shanice van de Sanden
Sanne Schoenmakers
Nurija van Schoonhoven
Chantal Schouwstra
Dayna Schra
Aukje van Seijst
Renée Slegers
Kimberley Smit
Joëlle Smits
Katja Snoeijs
Indy Spaan
Sherida Spitse
Jenske Steenwijk
Manyima Stevelmans
Karin Stevens
Vanessa Susanna

T 
Hajar Tahri
Sharona Tieleman
Janny Timisela
Jessica Torny

V 
Linde Veefkind
Sari van Veenendaal
Kirsten van de Ven
Tatum Verhoeven
Angela Versluis
Jennifer Vreugdenhil
Lianne de Vries
Dominique Vugts

W 
Lysanne van der Wal
Maruschka Waldus
Ashleigh Weerden
Jacintha Weimar
Lynn Wilms
Gisele de Win
Hilde Winters
Marleen Wissink
Caroliena Wolters
Siri Worm

Z 
Hieke Zijlstra
Elizabeth Zwerver

Nederlandse
Vrouwenvoetbal in Nederland
Voetbalsters